doornloze zaagpootspinnendoder
 getande zaagpootspinnendoder
 gladde zaagpootspinnendoder
 grote zaagpootspinnendoder
 heide-zaagpootspinnendoder
 kleine zaagpootspinnendoder
 noordse zaagpootspinnendoder
 rode zaagpootspinnendoder
 roodkraag-zaagpootspinnendoder
 ruwe zaagpootspinnendoder
 slanke zaagpootspinnendoder
 Sustera's zaagpootspinnendoder
 vleugelvlek-zaagpootspinnendoder
 zwartkraag-zaagpootspinnendoder